Savala est un toponyme pouvant désigner :

Toponyme

, village du comté de Viru oriental

, rivière des oblasts de Voronej et Tambov

Voir aussi

Homonymie de toponyme